François Molé peut faire référence à :
 Mathieu-François Molé (1705-1793), magistrat français ;
 François-René Molé (1734-1802), acteur français ;
 Édouard-François Molé (1760-1794), magistrat français.
 François Molé de Champlâtreux (1625-1712), évêque français ;